Leferenz ist der Nachname von

 Heinz Leferenz (1913–2015), deutscher Kriminologe
 Philipp Leferenz (1888–1942), deutscher Unternehmer
 und sein Unternehmen Gebrüder Leferenz

Siehe auch
Leverenz
Lewerenz